Het ATP-toernooi van Keulen 2 2020 (met de officiële naam Bett1Hulks Championships 2020) werd van 19 tot en met 25 oktober gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Lanxess Arena in de Duitse stad Keulen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Keulen 2
2020